April, de vierde maand in het jaar van de gregoriaanse kalender
 April (café), een voormalig homocafé in Amsterdam

Muziek 
 April (muziekgroep), een Zuid-Koreaanse meidengroep
 April (album), een muziekalbum uit 2009 van de Nederlandse band BLØF
 April (nummer), een nummer uit 1969 van de Britse hardrockband Deep Purple

Personen 
 April Jeanette, Amerikaans professioneel worstelaarster
 April Lee Hernández, Amerikaans actrice
 April Margera, Amerikaans mediapersoonlijkheid
 April Matson, Amerikaans actrice
 April O'Neil, personage uit strips en films
 April Pearson, Engels actrice